In der Liste der Stolpersteine in Berlin-Prenzlauer Berg sind die Stolpersteine im Berliner Ortsteil Prenzlauer Berg im Bezirk Pankow aufgeführt, die an das Schicksal der Menschen erinnern, die im Nationalsozialismus ermordet, deportiert, vertrieben oder in den Suizid getrieben wurden.

Finanziert werden Stolpersteine durch private Spenden. Die Verlegung der Stolpersteine wird durch die Koordinierungsstelle Stolpersteine Berlin und die Stolperstein-Gruppe Prenzlauer Berg koordiniert. 2002 verlegte Gunter Demnig die ersten sechs Stolpersteine in der Prenzlauer Allee 15. Regelmäßig verlegt werden Stolpersteine im Ortsteil Prenzlauer Berg seit 2006.

Die Spalten der Tabelle sind selbsterklärend. Die Tabelle erfasst insgesamt 679 Stolpersteine und ist teilweise sortierbar; die Grundsortierung erfolgt alphabetisch nach dem Familiennamen.

Weblinks 

 Geschichte im Stadtraum: Stolpersteine. Bezirksamt Pankow
 Koordinierungsstelle für Stolpersteine in Berlin auf stolpersteine-berlin.de

Einzelnachweise 

!
Prenzlauer Berg
Stolpersteine Berlin Prenzlauer Berg